Robot Wars peut faire référence à :

Cinéma et télévision 

 , 1993
 
 , un concours télévisé britannique, 1998-2004 et 2016-2018
 , un spin-off de jeu télévisé américain, 2002

Jeux 

 , 2000
 , 2001
 , 2001
 , 2002

Littérature 

 , une histoire de Judge Dredd
 , une réédition de Mars Diaries de Sigmund Brouwer

Voir aussi 

 Toutes les pages dont le titre commence par Robot Wars 
 Combat de robots, un mode de compétition des robots 
 RobotWar, un jeu de programmation de 1981
 Robot militaire, conçu pour des applications militaires
 Super Robot Wars, une série de jeux vidéo
 War Robots, un jeu vidéo de 2014